Офе́льт () — ім'я декількох персонажів давньогрецької міфології:
 Офельт, царевич, син Лікурга.
 Офельт, син Пенелея, що загинув під час Троянської війни.
 Офельт, один з піратів, які викрали Діоніса.
 Офельт, троянський воїн, що відплив з Енеєм до Італії.
 Офельт, долоніанський воїн, що вбив Теламона під час битви аргонавтів проти долоніанців.

Ім'я «Офельт» не слід плутати з декількома захисниками Трої під час Троянської війни, що мали дещо схожі імена — Офельтій і Офелест.

Джерела 
 Псевдо-Аполлодор, Bibliotheca I 9, 14; III 6, 4. 
 Гай Юлій Гігін, Fabulae 74, 273 
 William Smith. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, 1870. Volume 1, page 265 
 Павсаній, Periegesi della Grecia IX, 15, 6. 
 Гомер, Іліада, 6, 20; 8, 274; 11, 302; 21, 210.
 Вергілій, Енеїда, 9, 201.

Персонажі давньогрецьких міфів